Landkreis Oldenburg is een district in de Duitse deelstaat Nedersaksen. Het ligt zuidoostelijk van de stad Oldenburg. Kreisstadt is Wildeshausen. De Landkreis telt  inwoners () op een oppervlakte van  km².

Steden en gemeenten 

De Landkreis is onderverdeeld in zeven eenheidsgemeenten en één Samtgemeinde.